Giovanni Nardi, noto con il nome di battaglia Caio (1923-1944) – partigiano italiano
 Giovanni Nardi, detto Gianni (1946-1976) – terrorista e militare italiano, membro delle Squadre d'Azione Mussolini
 Giovanni Nardi (1939) – giornalista italiano
 Giovanni Nardi (1585-1654) – medico e filosofo naturale italiano, medico personale di Ferdinando II de' Medici

Pagine correlate
Nardi